Château de la Lande à Niafles, en Mayenne
 Château de la Lande à Rocles dans l'Allier
 Château de la Lande à Vallon-en-Sully dans l'Allier.
 Château de la Lande à Montmorillon dans le département de la Vienne

Lande